Шта́льман ( — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штальман, Николай Корнилович (1835—1905) — русский военный инженер, генерал-лейтенант, участник Крымской войны.
 Штальман, Рихард (1891—1974) — немецкий коммунист, офицер МГБ ГДР. Советский разведчик.